Euryurus är ett släkte av mångfotingar. Euryurus ingår i familjen Aphelidesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Euryurus